Warden puede hacer referencia a:

 Warden, ciudad en Washington, Estados Unidos;
 Warden, pueblo y parroquia en Kent, Inglaterra;
 Warden, pueblo en Quebec, Canadá;